Icem sau ICEM poate fi:

 Icém, oraș în São Paulo, Brazilia
 ICEM, Institutul de Cercetări Metalurgice din România
 ICEM Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea - www.icemtl.ro